Lunetta  ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Lunetta (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Luca Lunetta (* 2006), italienischer Motorradrennfahrer
 Mario Lunetta (1934–2017), italienischer Schriftsteller